Це список країн з виробництва титану в 2010—2016 роках на основі даних USGS. Наведено дані для титанової губки в тис. т.

Посилання 

титан
титан
Титан (хімічний елемент)